Grano (mitologia) - deus celta
 Grano (Dacota do Norte) - localidade dos Estados Unidos 
 1451 Grano - asteroide

Desambiguação